Schöneiche ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Schöneiche bei Berlin, amtsfreie Gemeinde im Norden des Landkreises Oder-Spree, Brandenburg
 Schöneiche (Zossen), ein Ortsteil der Gemeinde Zossen im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schöneiche (Steinreich), ein Gemeindeteil der Gemeinde Steinreich im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Schöneiche ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Dębno, Ort in der Gemeinde Wołów, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Schöneiche im Landkreis Wohlau, Niederschlesien)
 Drogoszowice, Ort in der Gemeinde Twardogóra, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Schöneiche im Landkreis Groß Wartenberg, Niederschlesien)
 Proszków, Ort in der Gemeinde Środa Śląska, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Schöneiche im Landkreis Neumarkt, Niederschlesien)
 Pustać, Ort in der Gemeinde Barlinek, Woiwodschaft Westpommern (ehemals Schöneiche im Landkreis Soldin, Brandenburg)
 Żenichów, Ort in der Gemeinde Gubin, Woiwodschaft Lebus (ehemals Schöneiche im Landkreis Guben, Brandenburg)

Siehe auch:
 Schöne Eiche
 Schöneich
 Schönaich (Begriffsklärung)
 Schöneichen
 Schöneicho